Casanave est un patronyme porté notamment par :

 Christophe Casanave (1972-), auteur, compositeur, réalisateur et producteur français ;
 Daniel Casanave (1963-), auteur de bande dessinée, écrivain et scénographe français.